Treća hrvatska nogometna liga je u sezoni 2002./03. igrana u pet skupina – Istok, Jug, Sjever, Središte i Zapad.

Istok

Jug

Sjever

Središte

Zapad

Poveznice 
 1. HNL 2002./03.
 2. HNL 2002./03.
 4. rang HNL-a 2002./03.
 5. rang HNL-a 2002./03.
 6. rang HNL-a 2002./03.
 7. rang HNL-a 2002./03.
 Hrvatski nogometni kup 2002./03.

Izvori 
 RSSSF.com, Hrvatska 2002./03.
  

2002./03. 
 3